Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger war Stefan Olsson, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2018